Hamar peut faire référence à:
 Hamar, une ville et municipalité dans le comté du Hedmark, en Norvège

 personnes
 Fernand Hamar (1869-1943), un sculpteur français
 György Hamar (fl. 1966), un géologue et paléontologue norvégien